Ilha de Wolf
Fundação Wolf
Prêmio Wolf
Wolf (filme), com Jack Nicholson e Michelle Pfeiffer